Die Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2004 war die sechste Austragung der Weltmeisterschaft in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards. Sie fand vom 7. bis 11. Dezember 2004 im Olimpijski in der russischen Hauptstadt Moskau statt.

Weltmeister wurde nach 2001 zum zweiten Mal Qanybek Saghyndyqow. Der Kasache gewann das Finale gegen den Ukrainer Oleh Matschtakow mit 7:4. Den dritten Platz belegten die Russen Pawel Mechowow und Wladimir Petuschkow. Titelverteidiger war der Ukrainer Jaroslaw Wynokur, der im Achtelfinale gegen Mechowow ausschied.

Turnierplan

Einzelnachweise 

2004
Billardveranstaltung 2004
Billardturnier in Moskau
Olimpijski